W Polsce
 Malkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koszyce 
 Malkowice – przysiółek wsi Twardawa w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Głogówek
 Malkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria
 Malkowice – dawna gmina